Hallelujah (transliteratie), een transliteratie van het Hebreeuwse woord הַלְלוּיָהּ 
 Hallelujah (film), een Amerikaanse musical uit 1929
 Hallelujah! (televisieserie), een Britse televisieserie
 Alleluia (mis), de acclamatie voor de evangelielezing in de mis
 Alleluia (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
 Alleluia (film), een Frans-Belgische film uit 2014
 een wijde toog zonder mouwen, over de kleren aangetrokken

Muziek
 Hallelujah (Gali Atari & Milk & Honey), een nummer uit 1979, winnend nummer van het Eurovisiesongfestival van 1979
 Hallelujah (Bamboo), een nummer uit 2005 van de Filipijnse band Bamboo
 Hallelujah (Leonard Cohen), een nummer uit 1984 van de Canadese zanger Leonard Cohen
 Hallelujah! (Holly Johnson), een nummer uit 1998 van de Britse zanger Holly Johnson
 Hallelujah (Krystal Meyers), een nummer uit 2006 van de Amerikaanse zangeres Krystal Meyers
 Hallelujah (Paramore), een nummer uit 2007 van de Amerikaanse rockband Paramore
 Hallelujah (ThisGirl), een nummer uit 2004 van de Britse rockband ThisGirl
 Hallelujah (album Canned Heat), een muziekalbum uit 1969 van de Amerikaanse band Canned Heat
 Hallelujah (album Jeff Buckley), een muziekalbum van Jeff Buckley
 Hallelujah (ep), een ep uit 1989 van de Britse band Happy Mondays